

Sigle 

MACAO est un acronyme qui peut signifier :
 Méthode d'analyse et de conception d'applications orientées objet ;
 Multi Application Curvature Adaptive Optics.

Sciences et techniques 
 (8423) Macao est un astéroïde de la ceinture principale.
 LAra macao est un grand perroquet coloré vivant dans les forêts tropicales américaines.

 Culture et société 
 Cinéma 
 Macao (Le Paradis des mauvais garçons) est un film américain réalisé par Josef von Sternberg, sorti en 1952.
 Macao, l'enfer du jeu est un film français de Jean Delannoy, sorti en 1942.
 Macao''' (1979) est une chanson du Le Grand Orchestre du Splendid.
 Via Macao est un film franco-portugais réalisé par Jean Leduc, sorti en 1966.

 Monuments 
 Le Galaxy Macao est un ensemble de deux bâtiments construits à Macao (Chine) en 2011. 
 The Parisian Macao est un gratte-ciel construit à Macao (Chine), haut de .

 Toponyme 

 Macao (Macau en portugais et Aomen'' en mandarin), une région administrative spéciale de la république populaire de Chine depuis 1999 et ancienne colonie portugaise ;
 la péninsule de Macao, la partie la plus ancienne et la plus peuplée de la région administrative spéciale de Macao, est située dans le sud de l'île de Zhongshan ;
 Macao, une colonie du Portugal de 1557 à 1999 ;
 Mação, une municipalité du district de Santarém, au Portugal.

Acronyme
Homonymie d'acronyme